Pseudostichopus aleutians är en sjögurkeart. Pseudostichopus aleutians ingår i släktet Pseudostichopus och familjen slangsjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slangsjögurkor
aleutians